San José Obrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Obrero, Michoacán de Ocampo, Taretan, 
 San José Obrero, Chiapas, Siltepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar